Kazimierz Karwowski (marszałek sejmu) (ok. 1670-1746)
 Kazimierz Karwowski (konfederat barski) (zm. w końcu XVIII wieku)